Hodonín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hodonín, città capoluogo dell'omonimo distretto, in Moravia Meridionale
Hodonín, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Hodonín, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice